Сезон 1942/43 стал для «Манчестер Юнайтед» четвёртым сезоном в Военной лиге, товарищеском турнире, организованном в период Второй мировой войны.

Военная лига. Северная региональная лига. Первый чемпионат

Военная лига. Северная региональная лига. Второй чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1942/43 в Военной лиге 

1942/1943
Манчестер Юнайтед